EACH steht für:

 European Association for Children in Hospital, Dachorganisation verschiedener internationaler Gesellschaften

Siehe auch:

 EACH-Charta, Forderungskatalog für die medizinische Behandlung von Kindern

EACH